Сталинский район:

В городах 
 Алма-Ата, Казахская ССР — ныне Алмалинский район
 Астрахань, РСФСР, до 1956 (упразднён)
 Ашхабад, Туркменская ССР, с 1961 Советский район
 Баку, АзССР, 1931—1960 — Сабаиловский район
 Вильнюс, ЛитССР, с 1961 Октябрьский район
 Воронеж, РСФСР, в 1957 вошёл в состав Левобережного района
 Горький (Нижний Новгород), РСФСР, до 1956 — вошёл в состав Сормовского района
 Грозный, РСФСР, с 1961 Заводской район
 Днепродзержинск, УССР, с 1961 Заводский район
 Запорожье, УССР, 1929—1961 — Жовтневый район
 Златоуст, РСФСР, до 1957 (упразднён)
 Иваново, РСФСР, с 1961 Октябрьский район
 Иркутск, РСФСР, с 1961 Октябрьский район
 Казань, РСФСР, с 1956 Приволжский район
 Караганда, Казахская ССР, с 1961 Октябрьский район
 Каунас, ЛитССР, до 1955 (упразднён)
 Керчь, УССР, с 1961 Ленинский район
 Киев, УССР, с 1961 Радянский район
 Киров, РСФСР, с 1957 Октябрьский район
 Кировабад (Гянджа), АзССР — 1939—1956 (упразднён)
 Комсомольск-на-Амуре, РСФСР, в 1943—1956 годах (упразднён)
 Копейск, РСФСР, до 1957 (упразднён)
 Краснодар, РСФСР, с 1961 Октябрьский район
 Красноярск, РСФСР, 1938—1961 — Центральный район
 Куйбышев (Самара), РСФСР, с 1961 Октябрьский район
 Курск, РСФСР, до 1956, вошёл в состав Промышленного района
 Ленинград (Санкт-Петербург), РСФСР, 1952—1957 — Выборгский район
 Магнитогорск, РСФСР, до 1960 (упразднён)
 Махачкала, РСФСР — Ленинский район
 Минск, БССР, 1938—1961 — Заводской район
 Москва, РСФСР, 1930—1961 — позднее, до реформы административного деления 1990-х годов, — Первомайский район
 Нижний Тагил, РСФСР, до 1957 (упразднён)
 Николаев, УССР, с 1961 Ленинский район
 Одесса, УССР, с 1961 Жовтневый р-н, с 2002 года вместе со старым Приморским в составе единого Приморского р-на.
 Омск, РСФСР, с 1961 Советский район
 Орск, РСФСР, с 25 февраля 1942 года до 26 апреля 1958 года (вошёл в Ленинский район, который был упразднён 18 марта 1960)
 Пермь, РСФСР, с 1961 Свердловский район
 Ростов-на-Дону, РСФСР, 1931—1961 — Первомайский
 Рыбинск, РСФСР, 1939—1947 (упразднён)
 Рига, Латвийская ССР, до 1959 (упразднён)
 Саратов, РСФСР, с 1961 Заводской район
 Свердловск (Екатеринбург), РСФСР, до 1932—1956 — вошёл в состав Ленинского, Кировского и Железнодорожного районов
 Севастополь, УССР (до 1954 — РСФСР), с 1961 — Ленинский район
 Смоленск, РСФСР, до 1956 (упразднён)
 Ставрополь, РСФСР, до 1956 (упразднён)
 Сталинград (Волгоград), РСФСР, 1948—1961 — Центральный район
 Таганрог, РСФСР, с 1961 Октябрьский район
 Ташкент, УзССР, до 1956 (упразднён)
 Ульяновск, РСФСР, с 26.02.1942 до 22.11.1958 (упразднён)
 Уфа, РСФСР, 1936—1944 — район отошёл к вновь образованному городу Черниковск
 Хабаровск, РСФСР, с 1961 Индустриальный район
 Харьков, УССР, с 1961 Московский район
 Челябинск, РСФСР — Центральный район
 Черниковск, РСФСР, 1952—1956 — район упразднён одновременно с включением города в состав Уфы
 Черновцы, УССР, до 1959 (упразднён)
 Ярославль, РСФСР, 1936—1961 — Ленинский район

Сельские районы 
 Казахская ССР, Акмолинская область (1930—1961); ныне Аккольский район
 Киргизская ССР (до 1961); ныне Московский район
 РСФСР, Еврейская АО (до 1961); ныне Октябрьский район
 РСФСР, Западно-Сибирский край (18.01.1935-1937) с центром в г.Сталинск (Новокузнецк), с 1939 - в составе Новосибирской области, с 1943 года - Кемеровской области; ныне Новокузнецкий район (с 1961).
 РСФСР, Краснодарский край, с 31 декабря 1934 по 12 декабря 1960 (был переименован в Ленинградский район)
 РСФСР, Средне-Волжский край (на 1931 г.), ныне Похвистневский район Самарской области
 Украинская ССР, Днепропетровская область (1944—1959) — см. Сталиндорфский район
 Туркменская ССР, Марыйская область (1935—1961); ныне Мургапский этрап
 Узбекская ССР, Андижанская область (1926—1961); ныне Шахриханский район